Imperial Bioscope (Londen)
 Imperial Bioscope (Rotterdam)